Kittelsen är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

Theodor Kittelsen, norsk målare
Erling Kittelsen, norsk författare
Agnes Kittelsen, norsk skådespelerska 

Norska efternamn